Robert Hunter kan henvise til:
 Robert Hunter (cykelrytter), sydafrikansk cykelrytter
 Sir Robert Hunter (miljøaktivist), en af grundlæggerne af National Trust
 Robert Hunter (manager), manager for Millwall F.C. fra 1919 til 1933
 Robert Hunter (sanger), tekstforfatter for blandt andet Grateful Dead
 Robert Hunter (roer), canadisk roer